Příjmení Charous má více nositelů:

 Čeněk Charous (1899–1955), český učitel a spisovatel
 Milan Charous (* 1935), český lední hokejista
 Vít Charous (1954–2021), český historik a archivář

podobné příjmení
 Charouz